Сезон 2013/2014 являлся 14-м розыгрышем чемпионата Евролиги по баскетболу под эгидой УЛЕБ и 57-м турниром среди сильнейших клубных команд Европы. В сезоне 2013/14 за победу борются 24 клуба, один из которых пройдет в основную стадию через квалификационный раунд среди 8 команд. Финал четырёх Евролиги состоится на Медиоланум Форуме в Милане (Италия).

Изменение формата Евролиги 
Команды, занявшие 5-е и 6-е место в группах в регулярном сезоне продолжат выступать в стадии Топ-32 Кубка Европы.

Участники 

23 команды получили право выступать в регулярном чемпионате, ещё один клуб будет определён через квалификацию, в которой примут участие 8 команд, 7 неудачников выходят в основной турнир Кубка Европы.

Квалификация 

В квалификационном раунде разыгравается 1 место в Евролиге 2013/2014 с участием 8 клубов по системе плей-офф. Он состоит из трёх кубковых раундов по формуле турнира финал восьми.

Команды 
  Банвит (2)
  Варезе WC (3)
  ВЭФ (1)
  Летувос Ритас (2)
  Нимбурк (1)
  Ольденбург (2)
  Остенде (1)
  Химки WC (3)

Посев 
4 июля 2013 года был произведен посев участники квалификационного раунда Евролиги. Команды были разделены на 4 корзины по 2 в каждой в соответствии с клубным рейтингом, основанным на выступлении в европейских клубных соревнованиях в течение последних 3 сезонов. Команды, получившие «Wild Card», были посеяны в 1 корзину.

Сетка

Посев 
4 июля 2013 года был произведен посев участников Евролиги. Команды были разделены на 6 корзины по 4 в каждой в соответствии с клубным рейтингом, основанным на выступлении в европейских клубных соревнованиях в течение последних 3 сезонов.

Две команды из одной страны не могут быть в 1 группе в регулярном сезоне.

Регулярный сезон

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

ТОП—16

Группа E

Группа F

Плей-офф

1/4 финала 

Четвертьфиналы пройдут с 15 по 25 апреля 2014 года.

Серии пройдут по схеме «2-2-1» до трёх побед. Клубы, указанные первыми, имеют преимущество своей площадки.

* 4-й и 5-й матчи в сериях если потребуются.

 MVP тура 1/4 финала

Финал четырёх

Награды

Награды по итогам сезона 
MVP Сезона
  Серхио Родригес (Реал Мадрид)
MVP Финала четырёх Евролиги
  Тайрис Райс (Маккаби Тель-Авив)
Приз имени Альфонсо Форда лучшему снайперу
  Кит Лэнгфорд (Олимпия Милан)
Лучший оборонительный игрок 
  Брайант Данстон (Олимпиакос)
Восходящая звезда 
  Богдан Богданович (Партизан)

Первая символическая пятерка

Вторая символическая пятерка

MVP месяца

MVP недели

Регулярного сезона

ТОП—16

1/4 финала

См. также 
 Кубок Европы по баскетболу 2013/2014
 Кубок вызова ФИБА 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2013/2014